Субрегион Алту-Алентежу ()  — экономико-статистический субрегион в центральной  Португалии.
Входит в состав Алентежу.
Включает в себя часть 14 муниципалитетов округа Порталегре и один муниципалитет округа Эвора.

Территория — 6 230 км². Население — 127 025 человек. Плотность населения — 20,4 чел/км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы  Пиньял-Интериор-Сул  и  Бейра-Интериор-Сул 
 на востоке —  Испания 
 на юге —  субрегион Алентежу-Сентрал
 на западе —  субрегионы Лезирия-ду-Тежу и  Медиу-Тежу

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 15 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Порталегре
Авиш
Алтер-ду-Шан
Арроншеш
Гавиан
Кампу-Майор
Каштелу-де-Виде
Крату
Марван
Монфорте
Низа
Понте-де-Сор
Порталегре
Фронтейра
Элваш

Муниципалитеты округа Эвора
Мора

Регионы Португалии